Jean-Nicolas Topsent (1755-1816) officier de marine et homme politique français
Émile Topsent (1862-1951), zoologue français

Homonymie de patronyme
Patronyme normand